Szilárd bzw. Szilard ist die ungarische Form des Namens Konstantin. Ihn tragen folgende Personen:

als Vorname:
 Iván Darvas, eigentlich Szilárd Darvas (1927–2005), ungarischer Schauspieler und Abgeordneter 
 Szilárd Keresztes (* 1932), ungarischer Bischof 
 Szilárd Németh (* 1977), deutscher Fußballspieler slowakischer Herkunft 
 Szilárd Rubin (1927–2010), ungarischer Schriftsteller

als Familienname:
 Leó Szilárd (1898–1964), deutsch-amerikanischer Physiker ungarischer Herkunft 

Siehe auch:
 Szilárd-Chalmers-Effekt
 Leo Szilard Lectureship Award
 (38442) Szilárd
 Szilard (Mondkrater)